

Musica 
 Tutto bene – album degli Üstmamò del 2001
 Tutto bene – singolo di Ernia del 2016
 Tutto bene – singolo degli Ex-Otago del 2018

Altro 
 Tutto bene – film del 2001